obturador, dispositiu d'una càmera fotogràfica que controla el temps durant el qual arriba la llum a la pel·lícula fotogràfica a la fotografia química o al sensor d'imatge a la fotografia digital 
 Anatomia:
 Nervi obturador branca del plexe lumbar
 Múscul obturador intern un dels músculs de la pelvis
 Múscul obturador extern un dels músculs de la pelvis